Эчеварриа:

 Эчеварриа — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бискайя в составе автономного сообщества Страна Басков.
 Эчеварриа, Лусия (род. 1966) — испанская писательница.